Einar Ljungberg kan syfta på:

 Einar Ljungberg  (1880–1974), svensk vänstersocialistisk politiker, känd som Texas Ljungberg
 Einar Ljungberg (1906–1994), svensk målare och tecknare